Dieser Artikel behandelt die Spanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Spanien nimmt zum dritten Mal an der Endrunde teil, konnte sich mit acht Siegen qualifizieren und blieb neben England als einzige Mannschaft ohne Gegentor.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Schottland, die Ukraine, Ungarn und erstmals die Färöer. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt, der Gruppenzweite war für die Play-off-Spiele um einen weiteren WM-Startplatz qualifiziert.

Spanien gewann alle acht Spiele ohne Gegentor, erzielte 52 Tore und profitierte zudem von einem Eigentor. Dabei gelang im fünften Aufeinandertreffen erstmals ein Sieg gegen Ungarn und im dritten Aufeinandertreffen erstmals ein Sieg gegen die Ukraine. Bereits am 12. April 2022 stand vor den beiden letzten Spielen die Qualifikation fest.

Insgesamt wurden 34 Spielerinnen eingesetzt, von denen 15 in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz kamen. Keine Spielerin kam in allen acht Spielen zum Einsatz. Je einmal wurden Ona Batlle und Amaiur Sarriegi nicht eingesetzt. Am häufigsten (4×) stand Sandra Paños im Tor, die bei der EM alle vier Spiele mitmachte, je zweimal Lola Gallardo und Misa Rodríguez. Beim 6:0 gegen die Ukraine am 26. Oktober 2021 löste Alexia Putellas mit ihrem 91. Länderspiel Marta Torrejón als Rekordnationalspielerin ab, die nach der WM 2019 zurückgetreten war. Erstmals eingesetzt wurden in der Qualifikation Candela Andújar (im ersten Spiel, die aber mit 22 Jahren im Juni 2022 ihr Karriereende verkündete) und Oihane Hernández (im vorletzten Spiel).

Die meisten Tore für die spanische Mannschaft erzielten Amaiur Sarriegi (11) und Esther González (10). 14 Spielerinnen erzielten die 52 Tore der Spanierinnen.

Spiele

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM begann für die Spanierinnen mit Unruhen. So hatten nach der Europameisterschaft, bei der die Spanierinnen im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger England ausschieden, 15 Spielerinnen nach Angaben des Verbandes ihren Rücktritt erklärt, was von den Spielerinnen dementiert wurde. Dabei soll den Spielerinnen insbesondere die übermäßige Kontrolle durch Trainer Vilda missfallen haben, worin sie auch von Rekordtorschützin Jennifer Hermoso unterstützt wurden. Für das Freundschaftsspiel gegen Schweden am 7. Oktober 2022, das 1:1 endete, und das Spiel gegen Weltmeister USA am 11. Oktober, wurden 15 Spielerinnen aus dem EM-Kader nicht nominiert. Im November wurde gegen Argentinien  mit 7:0 und Japan mit 1:0 gewonnen, auf das Spanien bei der WM im letzten Gruppenspiel trifft. Im Februar 2023 nimmt die Mannschaft am Cup of Nations in Australien teil, wo sie neben WM-Co-Gastgeber Australien auch auf WM-Teilnehmer Jamaika (3:0) sowie die nicht für die WM qualifizierten Tschechinnen trifft. Im April spielen sie in Ibiza gegen Norwegen und China.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Spanierinnen Topf 1 zugeordnet. Sie konnten somit nicht in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Letztlich wurden sie Gruppenkopf der Gruppe C und zugelost wurden Ex-Weltmeister Japan, Costa Rica und Sambia. Alle Spiele finden in Neuseeland statt. Als Gruppensieger oder -zweiter würden sie auch in der K.-o.-Runde bis zum Finale in Neuseeland spielen, zunächst gegen den Gruppenzweiten bzw. -sieger der Gruppe A mit Gastgeber Neuseeland, Norwegen und der Schweiz am 5. August in Wellington oder Auckland. Erst zum Finale würde es nach Australien gehen.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Spanien
2023